12. mistrovství světa v házené žen proběhlo ve dnech 5. až 17. prosince 1995 v Rakousku a Maďarsku. Mistrovství se zúčastnilo 20 družstev rozdělených do čtyř pětičlenných skupin. První tři týmy postoupily přímo do osmifinálové vyřazovací fáze o titul. Družstva ze čtvrtých a pátých míst odehrála čtyři barážová utkání o postup do osmifinále. Mistrem světa se poprvé stala Jižní Korea.

Základní skupiny

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Baráž o postup do vyřazovací fáze 
Čtvrtý tým ze skupiny A se utkal s pátým ze skupiny B a pátý tým ze skupiny A nastoupil proti čtvrtému ze skupiny B. Ve stejném formátu odehrály vzájemná utkání čtvrté a páté týmy ze skupin C a D. Vítězové baráže postoupili do osmifinále.

Vyřazovací fáze 
Z každé ze čtyř základních skupin postoupily přímo do vyřazovacích bojů první tři týmy. Čtvrtá a pátá družstva pak nastoupila ke čtyřem barážovým zápasům, jejichž vítězové doplnili osmifinále.

Zápasy o konečné 5.–12. místo 
Poražení osmifinalisté odehráli zápasy o konečné 9.–12. místo. Také poražení čtvrtfinalisté nastoupili k utkáním o konečné 5.–8. místo. Zápasy o nižší postavení se na šampionátu nekonaly.

Zápasy o 9.–12. místo

Zápasy o 5.–8. místo

Konečné pořadí

Reference 
Source: International Handball Federation

Mistrovství světa v házené žen
Házená v roce 1995
Házená v Rakousku
Házená v Maďarsku
Sport v Maďarsku v roce 1995